Stati Uniti d'America
 West Springfield – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 West Springfield – census-designated place della contea di Fairfax, Virginia